Женская сборная Англии по хоккею на траве () — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Англию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает национальная ассоциация «» (England Hockey).

Сборная является одной из сильнейших в мире, занимает (по состоянию на 17 марта 2023 года) 5-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Текущий состав 
Состав команды на чемпионате мира 2022 года.

Главный тренер:

См. также 
 Мужская сборная Англии по хоккею на траве
 Женская сборная Великобритании по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея Англии
 Страница женской сборной на сайте Федерации хоккея Англии

Англия (женщины)
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Англии